Seewis steht für folgende geographischen Objekte in der Schweiz:

 Seewis im Prättigau, Gemeinde im Kanton Graubünden
 Seewis Dorf, Dorf und Fraktion von Seewis im Prättigau
 Seewis-Pardisla, Dorf und Fraktion von Seewis im Prättigau
 Seewis-Schmitten, Dorf und Fraktion von Seewis im Prättigau
 Kreis Seewis, Kreis im Kanton Graubünden
 Seewis im Oberland, früherer Name von Sevgein, Gemeinde im Kanton Graubünden

SEEWIS steht als Abkürzung für:
 SEEWIS (Wetterinformationssystem), Seewetter-Informationssystem des Deutschen Wetterdienstes

Seewis ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Seewies

Abkürzung